Кипино — деревня в Дедовичском районе Псковской области России. Входит в состав Вязьевской волости.

Расположена на берегу реки Ильзна на юго-востоке района, в 10 км к юго-востоку от районного центра Дедовичи.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 55 жителей.

История 
До июля 1979 года деревня была центром Кипинского сельсовета, переименованного тогда же в Сосонский сельсовет. С января 1995 до апреля 2015 года деревня  входила в состав ныне упразднённой Сосонской волости.

Ссылки 
 Сайт Дедовичского района. Сосонская волость

Примечания 

Населённые пункты Дедовичского района